Сезон 2016/2017 — 67-й год со дня основания футбольного клуба и 1-й сезон для «Бертона Альбион» во втором по силе дивизионе Англии, Чемпионшипе, куда клуб вышел, заняв второе место в прошлом сезоне Первой Футбольной Лиги Англии.

Состав команды

Статистика сезона 
По состоянию на 18 сентября 2016 года.

Игры и голы 

|-
|colspan="14"|Игрок покинул команду или ушёл в аренду

|}

Соревнования

Предсезонные и товарищеские матчи

Чемпионшип

Турнирная таблица

Статистика выступлений

Результаты по турам

Матчи

Кубок Англии

Кубок лиги

Ссылки 
 Официальный сайт Чемпионшипа
 Официальный сайт «Бертон Альбион»

Бертон Альбион